W hagiografii istnieje podział na świętych o imieniu Szymon i Symeon będącego oboczną formą pierwszego imienia. Między ponad dwudziestu świętymi znanych pod imieniem Szymon znajdują się:

 Szymon Apostoł
 Szymon (brat Pański)
 Szymon z Crépy (ok. 1048-1080/82)
 Szymon z Aulne (ok. 1145-1229)
 Szymon z Collazzone (ok. 1208-1250)
 Szymon Stock (1164/1175-1265)
 Szymon Balacchi (ok. 1250-1319)
 Szymon Rinalducci z Todi (?-1322)
 Szymon z Trydentu (?-1475)
 Szymon z Lipnicy (1435-1482) – polski bernardyn
 Szymon de Rojas (Roxas) (1552-1624)
 Szymon Phan Đắc Hoà (ok. 1774 lub 1787-1840) – wietnamski męczennik
 Szymon Berneux (1814-1866) – francuski misjonarz, biskup, męczennik
 Szymon Chen Ximan (1855-1900) – chiński męczennik
 Szymon Qin Chunfu (1886-1900) – chiński męczennik

Zobacz też

 Błogosławiony Szymon
Bibliografia
 Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga Imion I Świętych (Tom 5). WAM Kraków.